Mai Ndombe kan syfta på följande platser:

Kongo-Kinshasa 

 Mai-Ndombe, provins, 
 Mai Ndombe (vattendrag),